Výraz Monkey Business může být použit v následujících významech:

 Monkey Business (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Monkey Business (album, The Black Eyed Peas) – album skupiny The Black Eyed Peas
 Monkey Business (album, Margaret) – album zpěvačky Margaret
 Monkey Business (seriál) – dokumentární seriál ze života opic